Дарья Рей Беренато (англ. Daria Rae Berenato, ) — американская женщина-рестлер и мастер смешанных единоборств. Подписала контракт с WWE под именем Соня Девилль.

Девиль поднялась на видное место в качестве конкурсантки в сезоне 2015 года WWE Tough Enough, где она заняла одиннадцатое место. После её устранения она подписала контракт с WWE и была отправлена в подготовительный центр WWE в Орландо, Флорида. С тех пор она выступала в WWE территории развития NXT и его основном росторе в качестве сольного конкурента и в одной команде с Мэнди Роуз, получившей название Fire and Desire. После перерыва в середине 2020 года она вернулась в январе 2021 года в роли, не связанной с выступлениями на ринге, а в качестве авторитетной фигуры на экране.

В смешанных единоборствах она участвовала в трех матчах, имея рекорд 2-1.

Ранняя жизнь 
Беренато родилась в городке Шамонг, штат Нью-Джерси, у итальянских родителей. Она посещала среднюю школу Сенека в Табернакле, Нью-Джерси. в возрасте 16 лет Беренато начала тренироваться и выступать в смешанных единоборствах.Начиная с дзюдо и бокса и переходя к Муай-Тай и джиу-джитсу, на следующий день после окончания школы она переехала в Коконат-Крик‎ Флориду, чтобы тренироваться с несколькими из лучших бойцов ММА (Индия Гомес, Стив Бруно) в ATT.

В возрасте 18 лет Дарья продюсировала и снялась в своем первом фильме («Честь»), посвященном очень чувствительным вопросам религиозного консерватизма и гомофобии, и с тех пор собрала неплохое резюме для своего возраста, включив в него приятное сочетание актёрской, продюсерской, каскадерской работы и довольно многих концертов (главным из которых был «UFC AfterBuzz»).

Карьера в рестлинге

WWE

Tough Enough и NXT (2015—2017) 
В июне 2015 года Беренато была одной из тринадцати финалисток шестого сезона Tough Enough конкурса от WWE. Она была третьим конкурентом, выбывшей из соревнований.

В октябре 2015 года Беренато подписала контракт с WWE и была переведена на развивающий бренд NXT, чтобы начать обучение. Дебютировала на ринге 3 декабря во время хаус-шоу против Наи Джакс, который она проиграла.Беренато впервые появилась на телевидении и дебютировала на ринге под своим настоящим именем 17 августа на эпизоде NXT, где она участвовала в командном матче из шести женщин вместе с Мэнди Роуз и Алексой Блисс, но были побеждены Кармеллой, Лив Морган и Никки Кросс. 23 ноября на эпизоде NXT Беренато вернулась на телевидение в другом матче команды из шести женщин с культовым дуэтом (Билли Кей и Пейтон Ройс), где они проиграли Алии, Эмбер Мун и Лив Морган.В эпизоде 21 декабря NXT Беренато участвовала в своем первом телевизионном одиночном матче, где она потерпела поражение от Билли Кей из-за отвлекающего манёвра Пейтон Ройс.

3 мая 2017 Беренато вернулась на ринг NXT под новым именем Соня Девилль участвуя в баттл-роялле за первое место претендента на женское чемпионство NXT Аски, где она была устранена Пейтон Ройс и Билли Кей. После этого Девиль начала победную серию, победив Лэйси Эванс , Рейчел Эверс, Дженну Ван Бемель и Зеду. После очередного короткого перерыва Девиль вернулся на эпизод NXT от 18 октября, где она участвовала в матче с тройной угрозой против Эмбер Мун и Руби Райот, чтобы получить место в фатальном четырёхстороннем матче за вакантное женское чемпионство NXT на NXT TakeOver: WarGames 18 ноября, который выиграла МунНа эпизоде NXT 22 ноября Девилль была побеждена Руби Райот.6 декабря на эпизоде NXT состоялся матч-реванш где они столкнулись в матче без ограничений, в котором выиграла Девилль.27 декабря на эпизоде NXT безуспешно оспаривала женское чемпионство NXT Эмбер Мун

Absolution, (Прощение) Fire and Desire (Огонь и Желание) (2017—2020) 

20 ноября 2017 года на эпизоде Raw Девилль присоединилась к Мэнди Роуз и Пейдж, когда они атаковали Сашу Бэнкс, Бэйли, Микки Джеймс и Алексу Блисс. Через неделю имя этой троицы было раскрыто как Absolution. Девилль провела свой первый телевизионный матч в основном росторе на Tribute to the Troops 19 декабря, где Absolution победили Бейли, Микки Джеймс и Сашу Бэнкс.

28 января 2018 года Девилль вошла в первый женский матч Royal Rumble под номером 10, и устранила Торри Уилсон, продержавшись 6:41, устранена Мишель Маккул. 25 февраля участвовала в первом женском Elimination Chamber на PPV Elimination Chamber (2018), где была побеждена Алексой Блисс. В апреле Пейдж ушла с ринга из-за травмы шеи и стала генеральным менеджером SmackDown.В своем первом появлении в Рестлмании, на Рестлмании 34 Девиль участвовала в Женской Королевской битве WrestleMania, которую выиграла Наоми.Во время встряски суперзвезд 2018 года Девилл и Роуз были драфтованы на SmackDown, но Пейдж заявила, что они не получат особых возможностей и Absolution распались. В течение всего лета Девилль будет продолжать свой союз с Роуз, поскольку они оба оставались командой и выступали в различных одиночных и командных матчах. 28 октября Девилль также приняла участие в первом в истории женском PPV, WWE Evolution, участвуя в женском баттл-рояле, где она была устранена Роуз.В Ноябре на PPV Survivor Series (2018), Девилль принимает участие в женской команде Smackdown в традиционном матче пять на пять на выбывании.В своем первом появлении на турнире Девиль была одной из последних двух женщин команды наряду с Аской, но она была устранена по отсчету после драки с Бейли за пределами ринга.27 января 2019 года на Royal Rumble Девиль участвовала в своем втором матче женской Королевской Битве, где она вошла под номером 25, проведя в ней 04:26, прежде чем её устранила Алекса Блисс. 17 Февраля Elimination Chamber (2019)
Девилль и Роуз впервые участвуют в шестимандатном отборочном матче за Командное чемпионство WWE среди женщин где они были последней командой, выбывшими окончательными победителями Сашей Бэнкс и Бейли.

Вскоре после Fastlane, угол роспуска между Девиллом и Розой был снова изображен, как оба случайно стоили друг другу матчей против женской чемпионки SmackDown Аски.Во время пре-шоу WrestleMania 35,Девиль и Роуз участвовали во второй женском баттл-роялле, однако были одними из последних участников, выбывших из матча.В Мае, Девилль и Роуз была предоставлена возможность выбрать между собой, кто будет последним участницей в лестничном матче Деньги в Банке на одноименном pay-per-view 19 мая. Девиль, которая настаивала на том, чтобы Роуз получила место, попытался подняться по лестнице и помочь Роуз выиграть матч, однако Бейли смогла отбиться от них и забрать чемоданчик.

Распад Fire and Desire, фьюд с Менди Роуз (2020—2021) 
В дни, перед «Рестлмании-36», Роуз завязала отношения с Отисом и была обеспокоена его преданностью «Fire and Desire». Это было показано на Smackdown! за 2 дня до Рестлмании, что Девилль на самом деле сговорилась с Дольфом Зигглером, чтобы успешно заманить Роуз подальше от Отиса, чтобы он мог держать её сосредоточенной на дальнейших успехах с ней. После этого откровения Девилль хилтернулась и пошла вровень с Зигглером, а разгневанный Отис вызвал Зигглера на поединок на Рестлмании. В то время как этот матч продолжался, Роуз появилась и атаковала Девилль, затем вышла на ринг и ударила Зигглера в пах, позволив Отису закончить Зигглера своим гусеничным финишером и выиграть матч. 12 дней спустя, после многочисленных попыток связаться с Роуз, Девилль наконец — то поговорила с Роуз, и она вырезала промо-ролик и раскрыла свою истинную мотивацию для того, чтобы встать между Розой и Отисом-Девилль надоело находиться в тени Роуз, она назвала её «сучкой с главной обложки» и напала на неё сзади, окончательно развалив «Fire and Desire». В августе Девиль напала на Роуз за кулисами и начала стричь ей волосы. На SummerSlam эти двое, будут участвовать в матче волосы против волос. 23 августа на SummerSlam в матче Проигравшая покидает WWE проиграла Соня Девиль .

На SmackDown от 1 января 2021 года Девиль вернулась в WWE в своем первом появлении с августа 2020 года и была восстановлена. Затем она стала помощником авторитетной фигуры на экране Адама Пирсана бренде SmackDown. Позже она также начала появляться на бренде Raw и сама принимала управленческие решения, такие как восстановление Шарлотты Флэр после того, как Пирс отстранила её, а затем добавила её в матч за Чемпионство Raw среди женщин на WrestleMania Backlash. В октябре 2021 года Девиль провела свой первый матч за 14 месяцев, объединившись с Шейной Базлер, победив Наоми в гандикап-матче.

Другие медиа 
Беренато выступила со организатором серии на YouTube UFC AfterBuzz

Дебютировала в видеоигре WWE в качестве игрового персонажа в WWE 2K 19

Личная жизнь 
Беренато леcбиянка и является первой открытой женской лесбиянкой-рестлером в WWE. Проживает в Орландо, штат Флорида.

16 августа 2020 года мужчина из Южной Каролины был арестован за то, что ворвался в дом Беренато в Лутце, штат Флорида, а затем был обвинен в преследовании при отягчающих обстоятельствах, вооруженном ограблении жилого помещения, при попытке вооруженного похищения и преступном хулиганстве. Позже Беренато получил временный запрет на «преследование насилия».

Рекорд по смешанным единоборствам 

|Поражение
|align=center|2-1
|Жасмин Поунсу
|Решение (единогласное)
|University of MMA: Fight Night 9
|8 марта, 2015
|3
|6:00
|Лос-Анджелес, Калифорния, CША
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Джеселия Перес
|ТКО (удары руками)
|CFL HD 2: Bitter Rivals
|7 февраля, 2015
|2
|2:00
|Викторвилл, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Алленита Перес
|Сдача((удушение гильотиной)
|CFL HD 1: Mavericks, No Guts No Glory
|11 октября, 2014
|3
|1:09
|Аделанто, Калифорния, США
|
|}

Титулы и достижения 
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его под № 60 из 100 женских рестлеров в 2019 году

 Sports Illustrated
 Ставит её под № 21 из 30 женщин-рестлеров в 2018

Luchas de Apuestas

Примечания

Заметки

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте Cagematch.net
 Профиль на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль на сайте Internet Wrestling Database

Бойцы смешанных единоборств США
Женщины-рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами